Le sigle BHN peut faire référence à :
 code AITA de l'aéroport de la ville de Beihan, au Yémen ;
 la dureté Brinell ou nombre de Brinell (pour Brinell Hardness Number, dans son nom complet en anglais), en science des matériaux.